Lengemann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lengemann (1892–1934), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (NSDAP), MdR
 Jochen Lengemann (* 1938), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Martin U. K. Lengemann (* 1969), deutscher Fotograf, Fotojournalist und Autor